Krāslavas novads – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009 roku. Jej stolicą jest miasto Krasław (Krāslava).
Obszar dzieli się na 11 pohostów i 1 miasto:
 Aulejas pagasts
 Indras pagasts
 Izvaltas pagasts
 Kalniešu pagasts
 Kaplavas pagasts
 Kombuļu pagasts
 Krasław
 Krāslavas pagasts
 Piedrujas pagasts
 Robežnieku pagasts
 Skaistas pagasts
 Ūdrīšu pagasts

Demografia

Struktura etniczna 

Na 1 stycznia 2010 roku struktura etniczna (narodowości) w novads przedstawia się następująco:

Przypisy 

Novadi Łotwy